Tenisový turnaj na okruhu ATP Rogers Cup 2012 se konal ve dnech 4. až 13. srpna v kanadském Torontu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP Masters 1000. Odměny činily 3 000 000 USD.

Singlový titul obhájil Srb Novak Djoković, který ve finále porazil Francouze Richarda Gasqueta 6–3, 6–2 na sety.

Finanční odměny 
Částky jsou uvedeny v amerických dolarech; v soutěžích čtyřher na pár.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Novak Djoković (vítěz)
  Andy Murray (3. kolo, odstoupil)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Janko Tipsarević (semifinále)
  Juan Martín del Potro (2. kolo)  Juan Mónaco (3. kolo)  John Isner (semifinále)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Marin Čilić (3. kolo)
  Mardy Fish (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (3. kolo)
  Kei Nišikori (2. kolo)
  Richard Gasquet (finále)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu od pořadatelů ke vstupu do hlavní soutěže:

  Frank Dancevic
  Peter Polansky
  Vasek Pospisil

Následující hráči postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Michael Berrer
  Flavio Cipolla
  Fabio Fognini
  Wayne Odesnik
  Serhij Stachovskyj
  Jürgen Zopp
  Matthew Ebden – jako šťastný poražený

Odhlášení 
z dvouhry
  Nicolás Almagro
  Roger Federer
  David Ferrer
  Juan Carlos Ferrero
  Robin Haase
  Feliciano López
  Gaël Monfils
  Rafael Nadal
  Andy Roddick
  Fernando Verdasco
  Stanislas Wawrinka
ze čtyřhry
  Radek Štěpánek

Skrečování 
z dvouhry
  Andy Murray (zranění kolena)
ze čtyřhry
  Viktor Troicki (zranění zad)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

Dolní polovina

3. sekce

Čtyřhra

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly do druhého kola volný los.
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (semifinále)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Marc López ''(finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 
 
 

ATP World Tour 2012
Canada Masters